osoby noszęce nazwisko Malicki:
 Adam Malicki
 Adam Malicki (1896/1897–1949) – polski malarz
 Adam Malicki (1907–1981) – polski geograf, profesor nauk przyrodniczych
 Adam Malicki (ur. 1955) – polski dr hab. nauk weterynaryjnych
 Grégory Malicki (ur. 1973) – piłkarz francuski
 Jacek Malicki (ur. 1946) – malarz
 Jan Malicki
 Jan Malicki (ur. 1948) – polski historyk literatury, bibliotekarz
 Jan Malicki (ur. 1958) – polski historyk, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 Józef Malicki (zm. 1787) – podskarbi
 Keram Malicki-Sánchez (ur. 1974) – aktor kanadyjski
 Konrad Malicki (1929-2011) – profesor weterynarii, mikrobiolog
 Maksymilian Malicki (1900-1978) – profesor Politechniki Warszawskiej
 Marcin Malicki (ur. 1983) – siatkarz
 Marian Jerzy Malicki (1895-1946) – malarz
 Rafał Malicki (ur. 1977) – producent muzyczny, kompozytor
 Robert Malicki (ur. 1968) – siatkarz
 Sebastian Malicki (ur. 1982) – piłkarz
 Tomasz Malicki (1885-1951) – wojewoda tarnopolski
 Waldemar Malicki (ur. 1958) – pianista
 Wojciech Malicki (ur. 1891) – dziennikarz
 Zasław Malicki (1908-1994) – architekt i urbanista
 Zdzisław Malicki (ur. 1928) – polityk

Przypisy